Тонкая красная линия () — историческое событие, оборона 93-го сазерлендского хайлендского пехотного полка в битве при Балаклаве 25 октября 1854 года. Этот эпизод Крымской войны в дальнейшем стал явлением английской культуры.

Для того, чтобы прикрыть слишком широкий фронт возможной атаки русской кавалерии, генерал-майор сэр Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Мундиры британской армии были красного цвета, отсюда и пошло название «Тонкая красная линия», которое стало художественным образом — символом стойкости и самопожертвования. При этом сама атака так и не произошла.

Сражение 
Отряд русской кавалерии численностью около 2000 сабель продвигался к английскому лагерю, располагавшемуся возле деревни Кадыкой (ныне часть Балаклавы). Русская кавалерия разделилась на три группы, и лишь около 600 из них двинулись к небольшой возвышенности, за которой скрытно располагалась «Тонкая красная линия». Это были 1-й Уральский казачий полк подполковника Хорошихина и 3 сотни 53-го Донского казачьего полка полковника Александрова. Остальные силы русской кавалерии, Саксен-Веймарский и Лейхтенбергский гусарские полки 6-й лёгкой кавалерийской дивизии, под командованием генерала Рыжова в это время вели бой с тяжёлой кавалерийской бригадой генерала Скарлета. Отряд Рыжова входил в  армию генерала Павла Липранди.

Это было ранним утром, и перед приближающимися уральскими и донскими казаками скрытно занял оборону 93-й шотландский полк численностью около 500 человек. Ряд российских и зарубежных историков утверждают, что на флангах шотландцев стояли турецкие солдаты, выздоравливающие, солдаты из разных частей, ветераны-инвалиды (всего, вместе с шотландцами, около 1000 человек). Кроме того, рядом были 2 батареи из 10 орудий. В самой Балаклаве находился отряд Королевской морской пехоты (1100 человек). Кэмпбелл сказал своим солдатам: «Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите». Адъютант Кэмпбелла, Джон Скотт, ответил: «Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы готовы». По уставу Кэмпбелл должен был построить полк глубиной в четыре шеренги, но он понимал, что фронт его обороны слишком широк, а людей недостаточно для такого построения. Чтобы удержать занимаемые позиции, Кэмпбелл построил полк только в две шеренги. Подобный вид боевого построения был признан в Англии нормальным в 1808 году. Кэмпбелл понимал, что обученная и сплочённая пехота огнём с места без особых проблем справится с любой кавалерийской массой, если, конечно, последняя не решится своими трупами завалить взятую позицию. То же самое понимали и русские военачальники.

Казаки, погарцевав и продемонстрировав намерение сокрушительной атаки, внезапно от неё отказались, остановившись в 500 метрах от холма. Шотландцы не выдержали нервного напряжения и открыли огонь, тем самым раскрыв свои позиции. 93-й полк дал три недружных залпа: с 800, 500 и 350 ярдов. С такой дистанции было трудно попасть в противника и нанести существенный урон. Казаки выкрикивали оскорбления в сторону шотландцев и затем отступили, тем более что они могли уже получить сведения, что отряд Рыжова рассеян и тяжелая бригада Скарлета в любой момент может оказаться у них тылу. Некоторые шотландцы будто бы попытались контратаковать, но сэр Колин остановил их с криком: «Девяносто третий, к чёрту вашу нетерпеливость!»

Ранее горцы Кэмпбелла принимали участие в битве на Альме и осаде Севастополя. Многие бойцы полка были представлены к Кресту Виктории.

Корреспондент «Таймс» Уильям Рассел, который не присутствовал при этом событии, описал потом шотландский полк в этот момент как «тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью». Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот «тонкая красная линия», обозначающий оборону из последних сил. 

Английский историк Дж. Денисон, чей фундаментальный труд по истории конницы был издан в 1877 году, писал, что «русские эскадроны совсем не собирались атаковать, а просто производили демонстрацию с целью побудить противника развернуть свои силы».

«Тонкая красная линия» в искусстве 
Битва увековечена в 1881 году на картине Роберта Гибба под тем же названием, которая выставлена в шотландском Национальном военном музее в Эдинбургском замке. Другое живописное полотно висит в актовом зале Высшей школы Глазго, где учился Кэмпбелл. На картине изображены падающие от выстрелов в упор русские кавалеристы, чего в действительности не было.

Джеймс Джонс написал роман об американских солдатах, сражавшихся за Гуадалканал в годы Второй мировой войны, под названием «Тонкая красная линия». По роману были сняты художественные фильмы в 1964 и в 1998 году.

В 1986 году канадская рок-группа Glass Tiger выпустила свой дебютный альбом The Thin Red Line, заглавная песня которого посвящена шотландским горцам в сражении при Балаклаве.

На альбоме 1997 года Unleash the Beast английской хеви-метал-группы Saxon есть песня «The Thin Red Line», посвящённая событиям Балаклавского сражения.

По аналогии с «тонкой красной линией» правоохранители многих стран используют термин «Тонкая синяя линия» как символ немногочисленных сил полиции, стоящих на страже закона от беспорядков.

См. также 

 Крымская война
 Атака легкой бригады
 Балаклавское сражение
 Тонкая красная линия (фильм)

Примечания

Литература 
 Корибут-Кубитович. Воспоминания о балаклавском деле, 13-го октября 1854 года. ВС, 1859, т.-7, № 5, с. 147—166.
 Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. Том IІ. / Н. Ф. Дубровин — СПб.: Тип. Товарищества «Общественная Польза», 1900. — 524 с.
 Арбузов Е. Ф. Воспоминания о кампании на Крымском полуострове в 1854 и 1855 годах. — [Б. м.: б. и., 1874]. — С. 389—410. — Вырезка из журн. «Военный сборник». — 1874. — № 4.
 О сражении под Балаклавой (записка генерал-лейтенанта Рыжова) / Дубровин Н. Ф. Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Выпуск IV. — СПб.: Тип. Департамента уделов, 1872. — С. 73—80.

Ссылки 
 История 93-го пехотного полка сазерлендских горцев
 История 5-го батальона Королевского Шотландского полка

Сражения Крымской войны
Сражения в России
Сражения Великобритании
История Балаклавы
Сражения по алфавиту
Сражения Османской империи
События 25 октября
Октябрь 1854 года
1854 год в Крыму